Middlebury kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Middlebury (Indiana)
Middlebury (Vermont)